Rameswaram kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rameswaram (ort i Indien), Tamil Nadu, Virudhunagar, 
 Pāmban Island, ö, Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar